|-
| 127401 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127402 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127403 - ||  || 9 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127404 - ||  || 3 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127405 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127406 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127407 - ||  || 9 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127408 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127409 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127410 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127411 - ||  || 10 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127412 - ||  || 8 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127413 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127414 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127415 - ||  || 11 iulie 2002 ||  || 
|-
| 127416 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127417 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127418 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127419 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127420 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127421 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127422 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127423 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127424 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127425 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127426 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127427 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127428 - || 2002 PX || 1 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127429 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127430 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127431 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127432 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127433 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127434 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127435 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127436 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127437 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127438 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127439 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127440 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127441 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127442 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127443 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127444 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127445 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127446 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127447 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127448 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127449 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127450 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127451 ||  || 14 august 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 127452 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 127453 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 127454 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127455 - ||  || 18 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127456 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127457 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127458 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127459 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127460 - ||  || 30 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127461 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 127462 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 127463 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127464 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127465 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127466 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127467 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127468 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127469 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127470 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127471 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127472 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127473 - ||  || 9 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 127474 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127475 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127476 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127477 - ||  || 14 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 127478 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127479 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127480 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127481 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127482 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127483 - ||  || 29 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127484 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127485 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127486 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127487 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127488 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127489 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127490 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127491 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127492 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127493 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127494 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127495 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127496 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127497 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127498 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127499 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127500 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-